Violator () — бразильская трэш-метал-группа.

Группа является флагманом NWOTM (новой\третьей волны трэш-метала) наряду с Gama Bomb, Municipal Waste и Bonded by Blood, но отличается от оных ярко выраженной «олд-скуловой» стилистикой, подражая андерграундным трэш-бэндам середины 80-х. Вдохновение участники Violator черпали из творчества таких титанов трэшa, как Exodus, Vio-lence и Whiplash, что явно прослеживается в музыке коллектива.

После 6 лет игры в андерграунде, группа подписала контракт с лейблом Kill Again Records и выпустила свой дебютный альбом Chemical Assault. Позже они отправились в тур по Бразилии, а затем тур распространился на Францию, Парагвай, Аргентину, Чили, Уругвай, Венесуэлу, Японию, Бельгию и Италию.

Участники 
 Pedro Arcanjo — бас, вокал
 Pedro Augusto — гитара
 Marcelo Cambito — гитара
 David Araya — барабаны

Бывшие участники 
Juan Lerda — гитара (2002—2005)

Дискография 
 Killer Instinct (Demo) — 2002
 Fast-Food Thrash Metal (Split LP) — 2003 — C группами Revival, Tsavo, and Temenon
 Violent Mosh (EP) — 2004
 Violent War (Split LP) — 2005 — С группой Bywar
 Chemical Assault (LP) 2006, Earache
 Raging Thrash (Split EP) 2010 — С группой Hirax
 Annihilation Process (EP) 2010
 Thrashing The Tyrants (Split LP) 2010 — С группой Bandanos
 Scenarios of Brutality (LP) 2013

Примечания 

Трэш-метал-группы Бразилии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Исполнители Earache Records
Квартеты